«Восхождение к Марсу» (, ) — документальный телесериал производства Канады и Франции.

Сюжет 

Телевизионный сериал посвящён предстоящему, значимому для человечества событию — пилотируемому полёту на Марс. Сериал состоит из шести фильмов. В каждом из них поэтапно рассматриваются возможные трудности и препятствия, подстерегающие экипаж космического корабля на пути к далёкой загадочной планете.

Фильмы, входящие в состав телевизионного сериала:
 «Путешествие на Красную планету» / 
 «Тяга ракетного двигателя» / 
 «Остаться в живых» / 
 «Человеческий фактор» / 
 «Шесть минут страха» / 
 «Поиск жизни» /

В ролях

Награды 
В 2008 году серия «Поиск жизни» телевизионного сериала «Восхождение к Марсу» была номинирована на премию «Gemini»:
 в категории «Лучшая режиссура в документальных программах или сериалах» — режиссёр Денис Блэсквер ();
 в категории «Лучший сценарий в документальных программах или сериалах» — сценарист Денис Блэсквер ''().

Примечания

Ссылки 

 Информация о фильме на сайте amazon.com
 Информация о фильме на сайте компании-дистрибютора «Bright Vision Entertainment»
 Ссылка для просмотра фильма на сайте компании-дистрибютора «Bright Vision Entertainment»
 Страница телевизионного сериала на сайте телевизионного канала «Science Channel»
 Ссылка для просмотра телевизионного сериала на сайте телевизионного канала «Science Channel»
 Официальный сайт  компании-производителя «Galafilm Productions»
 Информация о телевизионном сериале на сайте телеканала «Arte»

Телесериалы Канады 2007 года
Телесериалы Франции
Документальные фильмы о Марсе
Исследование Марса
Документальные телеканалы Канады